Stalin kan syfta på:

Josef Stalin (1878–1953), en sovjetisk ledare 1922-53
 Stalinism – en form av totalitär diktatur som Joseph Stalin instiftade
 Avstaliniseringen – de politiska reformer i Sovjetunionen som påbörjades efter Josef Stalin avlidit 1953
 Vasilij Stalin (1921–1962), son till Josef Stalin 
Kerstin-Maria Stalín (1937–), riksdagsledamot 1998-2004 (mp)
Josef Stalin (stridsvagn) – en serie tunga sovjetiska stridsvagnar från andra världskriget
Stalingrad – namnet på  en stad vid floden Volga i Ryssland 1925-1961, se Volgograd

Geografi

Albanien 

 Kuçova, distriktshuvudort, Beratdistriktet, Rrethi i Kuçovës,

Bulgarien 

 Varna, Bulgarien, regionhuvudort, Obsjtina Varna, namn var Stalin 1949-1956 
 Musala, berg, Oblast Sofija, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar